Закон Койвулехто — фонетическая закономерность в , открытая финским лингвистом  в 1970 году.

Согласно этому закону прагерманские сочетания *-wj-, *-uj- подвергались метатезе, и имели вид *-iv- в прафинском языке.

Примеры 
Прагерм. *flawją («корабль, судно») > ПФ. *laiva («корабль»);

Прагерм. *kaujan («звать, призывать») > ПФ. *kaivata («тосковать, нуждаться в чём-либо»);

Прагерм. *strawjaną («посыпать») > ПФ. *raivata («расчищать»);

Прагерм. *hewjan («внешний вид») > ПФ. *raivo («покров»).

Литература

Примечания 

Финский язык
Лингвистика